«Глинка» — биографический игровой фильм 1946 года об основоположнике русской классической музыки Михаиле Ивановиче Глинке.

Сюжет 

Сюжетные вехи: детство будущего композитора Михаила Глинки (Борис Чирков) и его связь с народным мелосом, поездка в Италию, создание опер «Иван Сусанин», переименованной лично императором в «Жизнь за царя», и «Руслан и Людмила». Взаимоотношения композитора с Пушкиным (Пётр Алейников) и Анной Керн (Кира Головко), благодаря дружбе с которой возник романс «Я помню чудное мгновенье».

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Арнштам, Лео Оскарович
 Режиссёр: Арнштам, Лео Оскарович
 Оператор:
 Шеленков, Александр Владимирович
 Иоланда Чен
 Художник: Владимир Каплуновский
 Музыка:
 Глинка, Михаил Иванович
 Шебалин, Виссарион Яковлевич
 Звукорежиссёр: Лев Трахтенберг

Награды 
 Фильм был награждён Сталинской премией II степени (1947). Премию получили: Арнштам Лео Оскарович, Шеленков Александр Владимирович, Каплуновский Владимир Павлович, Чирков Борис Петрович, Меркурьев Василий Васильевич, Головко (Иванова) Кира Николаевна, Серова Валентина Васильевна

Факты 
 Работу над картиной режиссёр начал ещё в 1940 году, но из-за войны вынужден был прервать её; в течение войны Арнштам снимает два короткометражных фильма: «Чапаев с нами», «Случай на телеграфе» и х.ф «Зоя», лишь после войны возвращается к фильму «Глинка»

 Вместе с фильмом «Зоя» картина «Глинка» участвовала в международном кинофестивале в Канне (1946)

 Фильм «Глинка» в 1947 году был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, но не получил награду
 Роль Пушкина стала неудачей для любимца публики Петра Алейникова, который к тому времени снялся в нескольких популярных фильмах в комедийных ролях. Артист мечтал о смене амплуа, но, видя его на экране в гриме Пушкина, зрители начинали смеяться. После этой картины он долго не снимался.

См. также 
 
 Композитор Глинка (фильм)/Статья о кинокартине «Композитор Глинка», выпущенной в 1952 году

Ссылки 
 https://gosfilmofond.ru/films/244142/ ГЛИНКА на сайте Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации
 «Глинка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 
 Александр Соболев на сайте kinopoisk.ru — https://www.kinopoisk.ru/name/349472/

Примечания 

Фильмы СССР 1946 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы Лео Арнштама
Фильмы-биографии о композиторах
Михаил Глинка
Фильмы:Персонаж:Александр Пушкин
Фильмы:Персонаж:Пётр Вяземский
Фильмы:Персонаж:Василий Жуковский
Фильмы:Персонаж:Владимир Одоевский